Daedalochila subclausa är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1899.  Daedalochila subclausa ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
subclausa